Владисла́в Алексе́евич Шуть (род. 1941) — британский и российский академический композитор, один из основателей новой Ассоциации Современной Музыки.

Биография 
В 1967 году окончил Российскую Академию музыки.

Работал в издательстве «Советский композитор» (1967—1982), в последние советские годы бросил службу, работая как свободный художник, писал музыку для кино. Один из основателей новой Ассоциации современной музыки (АСМ-2), входил в круг Э.Денисова.

С 1992 года живёт в Великобритании, в 1999 году получил британское гражданство.

Творческая характеристика 
Музыка отмечена влиянием романтизма, но одновременно и полистилистическая (как внутри каждого из произведений, так и при сопоставлении разных опусов), подобно творчеству Пярта или Шнитке.

Из работ в кино наиболее известна музыка к фильму Карена Шахназарова «Цареубийца» (1991). Вместе с тем, Владислав Шуть относится к той (последней советской) генерации композиторов, представители которой известны недостаточно широко.

"…я считаю наше поколение обойдённым вниманием. Интересно, что очень давно, лет 27 назад, когда я был ещё студентом, Буцко сказал мне пророческую фразу, что поколение, родившееся в 30-е годы (Шнитке, Щедрин, Губайдуллина и пр.) «хода вам не даст». При этом он не имел в виду какие-то целеустремлённые действия этого поколения, а имел в виду, что все ниши, все места будут заняты этим поколением. И оказался прав. Понадобился отъезд Шнитке, Денисова, Губайдуллиной, Щедрина, чтобы вдруг открыть, что оказывается есть композитор Екимовский, ничем в общем-то не уступающий вышеперечисленным, есть композитор Караев, есть Вустин… Мне всегда было странно, почему имя Губайдуллиной широко известно и популярно, а музыку Шу́тя, ничем не уступающую музыке Губайдуллиной, никто не знает… "

Избранные сочинения 
 Две песни Роберта Бернса для меццо-сопрано и фортепиано (1964, новая редакция — 2002)
 Соната-фантазия для скрипки и фортепиано (1969, новая редакция — 2001)
 Соната для виолончели (1970, новая редакция — 1999)
 Шесть стихотворений Сергея Городецкого (1970)
 «Юношеский альбом» для скрипки и фортепиано (1971)
 Камерная симфония № 1 для 4 виолончелей, контрабаса и литавр (1973)
 «Силуэты» для фортепиано (1973)
 Сонатина для фортепиано (1974)
 «Детский альбом» для фортепиано (1975)
 Камерная симфония № 2 для флейты, гобоя, кларнета, саксофона, фагота, альта и контрабаса (1975)
 Короткая соната для флейты (1977)
 Три для фагота, виолончели и ударных (1978)
 Соло для фагота (1978)
 Камерная симфония № 3 для флейты, гобоя и двух ансамблей (1978)
 «Романтические послания» для фагота, флейты, подготовленного фортепиано и струнных (1979)
 «Метаморфозы» для саксофона, арфы, контрабаса и ударных (1979)
 Большая симфония для органа и 15 исполнителей (1981)
 Притча для 6 ударных (1983)
 «Warum?» для 15 исполнителей (1986)
 Мини-партита для альта и фортепиано (1987)
 «Ex Animo» для большого оркестра (1988)
 «Приношение» для скрипки, виолончели и фортепиано (1991)
 Камерная симфония № 4 для там-тама и струнного оркестра (1992)
 «Предчувствие» для сопрано и камерного ансамбля на стихи Р. М. Рильке (1993)
 «Исповедь» для органа (1993, новая редакция — 2000)
 Три песни на стихи О. Мандельштама для голоса, флейты, кларнета и струнного квартета (1994)
 Четыре песни на стихи П. Б. Шелли (1994)
 Камерная симфония № 5 для 16 исполнителей (1995)
 Пантомима для флейты и клавесина (1995)
 «Con Passione» для фортепиано и струнного квартета (1995)
 Серенада для струнного оркестра (1995)
 «Amoroso» для кларнета и струнного квартета (1996)
 Дивертисмент для барочных флейт, вибрафона и струнного оркестра (1997)
 Чакона для аккордеона (1999)
 «Ночь и день» для голоса, барочной флейты и струнного квартета на стихи Ф. Тютчева (2000)
 Пастораль для флейты, гобоя, кларнета, фагота и фортепиано (2002)
 «Вечный покой» для трех ударных (2002)
 Сюита для струнного квартета (2003)
 Два священных сонета для смешанного хора на стихи Дж. Донна (2003)
 Камерная симфония № 6 для струнного оркестра и ударных (2005)
 «Три встречи с Шостаковичем» (2006)

Примечания

Ссылки 
  
  

Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Персоналии по алфавиту
Композиторы России
Композиторы Великобритании
Кинокомпозиторы России